Morency ist der Familienname folgender Personen:

 Pierre Morency (* 1942), kanadischer Schriftsteller
 Placide Morency (1887–1980), kanadischer Sänger